Tournemire est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Famille de Tournemire ;
 Charles Tournemire (1870-1939), organiste et compositeur français ;
 Charles-Émile de Tournemire (1812-1872), peintre orientaliste français.

Toponyme 

 Tournemire (Aveyron), commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Tournemire (Cantal), commune française du département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Tournemire (Vaucluse), lieu-dit de la commune de Pertuis dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui abrite un site archéologique de la civilisation moustérienne.